Boulting ist der Familienname der beiden Filmproduzenten, Regisseure und Drehbuchautoren

 Ingrid Boulting (* 1947), Model, Schauspielerin
 John Boulting (1913–1985)
 Roy Boulting (1913–2001)